Pegasing (plaats), een plaats in Indonesië
Pegasing (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing